Сезон 2018/2019 года — пятый сезон чемпионата Формула Е, турнира для автомобилей с электроприводом, признанный Международной автомобильной федерацией как высший класс электрических гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон 2018/19 годов стал первым для второго поколения автомобилей Формулы Е, существенным отличием которых является значительное увеличение мощности по сравнению с предыдущим шасси Spark-Renault SRT 01TE. Мощность увеличена с 200 кВт до 250 кВт, а максимальная скорость стала 280 км/ч. Такое увеличение мощности позволяет болидам преодолевать полную гоночную дистанцию, поэтому с сезона 2018/19 не существует смены болидов по ходу гонки.

Француз Жан-Эрик Вернь проводил сезон в качестве действующего чемпиона, которым он стал на болиде Techeetah в предшествующем сезоне, а вот командный трофей защищала немецкая команда Audi Sport ABT Schaeffer Formula E Team, которые опередили Techeetah на 2 очка в сезоне 2017/18.

Команды и гонщики

Изменения в командах 

 BMW присоединились к Формуле Е как заводская команда при сотрудничестве с Andretti Motorsport.
Mercedes создали аффилированную команду HWA при технической поддержке Venturi. Проект являлся подготовительной площадкой перед вступлением Mercedes  в качестве заводской в сезоне 2019/20.
Renault уступили своё место в чемпионате своему партнёру Nissan, при этом сотрудничество с DAMS сохранилось. Renault мотивировали такое решение желанием сконцентрироваться на Формуле-1.
Techeetah поменяли силовые установки Renault на DS Automobiles.
Virgin перешли на силовые установки Audi.

Изменения в составах 

 Экс-пилот команд Формулы 1 Sauber, Ferrari и Williams Филипе Масса заменил Тома Дильманна в Venturi, тем самым дебютируя в Формуле Е.
Николя Прост покинул e.dams по окончании сезона 2017/18. На его место пришёл Александр Албон, однако спустя 3 недели он был подписан в команду Формулы 1 Toro Rosso. В итоге в команде оказался Оливер Роулэнд, выступавший в Формуле Е в сезоне 2015/16
Феликс Розенквист покинул команду Mahindra ради выступлений в IndyCar. Новым пилотом команды стал экс-пилот Формулы 1 Manor и Sauber, а также чемпион DTM 2015 Паскаль Верляйн. Из-за действующего до конца 2018 года соглашения с Mercedes Паскаль не смог принять участие на первом этапе в Эд-Диръия, поэтому Феликс принял участие в первой гонке сезона.
 В пару к Антониу Феликсу да Коште в BMW был подписан Александр Симс, для которого это был первый сезон в Формуле Е.
Робин Фряйнс вернулся в Формулу Е, заменив Алекса Линна в Virgin.
Жером Д'Амброзио сменил Ника Хайдфельда в Mahindra.
 На место Жерома Д'Амброзио в Dragon пришёл экс-пилот Формулы-2 Максимилиан Гюнтер.
 Пилотами команды-дебютанта HWA стали экс-пилот Формулы 1 в составе McLaren Стоффель Вандорн, а также чемпион ДТМ 2018 Гэри Паффетт.

Изменения в регламенте

Технические 

 Шасси Spark-Renault SRT 01E, которое использовалось начиная с дебютного сезона, заменено новым. Новое шасси SRT05e, которое также разработано компанией Spark Racing Technology, использует оригинальную конструкцию аэродинамических элементов, отказываясь от традиционного заднего антикрыла.
 Новая батарея производства McLaren Applied Technology емкостью 54 кВт*ч позволит болиду проезжать всю гоночную дистанцию, поэтому больше не требуется замены автомобиля по ходу гонки.
 Компания Brembo была выбрана в качестве единого поставщика тормозных систем.
 Максимальная мощность мотора увеличена до 250 кВт. В гоночном режиме мощность ограничена 200 кВт. 
 Введена новая система, под названием “режим атаки” -  пилот получает дополнительные 25 кВт к мощности мотора, проезжая через специальную зону, которая находится вне гоночной траектории. Предполагалось, что количество этих “режимов” и их продолжительность будет объявляться незадолго перед стартом гонки, однако во всех гонках, кроме финальной, было два “режима атаки” по 4 минуты продолжительности каждый. В финальной гонке было три “режима” по 4 минуте каждый.
 Введена система безопасности “Halo”.

Спортивные 

 Гонки больше не имеют фиксированное количество кругов. Теперь они имеют продолжительность в 45 минут и дополнительный круг, после того, как время гонки истечет.

Календарь на сезон

Результаты гонок

Личный зачёт
Очки присуждаются пилотам, которые попали в первую десятку по итогам каждой гонки, также вознаграждается пилот, который взял поул в квалификации и пилот, который показал лучший круг гонки. Это отражено в следующей схеме:

Полужирный - поул-позиция 
курсив - быстрый круг
† – Пилоты не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90% её дистанции.
* - ФанБуст

Командный чемпионат 

† – Гонщик не финишировал, но был квалифицирован, как преодолевший 90% дистанции.

Примечания 
Комментарии

Сноски

Сезоны формульных гонок
2018 год в автоспорте
2019 год в автоспорте
Формула E в сезоне 2018/2019